Orange Cinéma Séries Choc (ou OCS Choc) est une chaîne exclusive de La TV d'Orange qui appartient au bouquet Orange Cinéma Séries, commercialisé par France Télécom via Orange et divers réseaux comme Canalsat. OCS Choc, créée par Orange en 2008, se spécialise dans le cinéma et les séries d'horreur, épouvante et drame. L'habillage antenne a été modifié le  septembre 2013. Depuis février 2013, les chaînes OCS passent en HD sur le satellite, le câble et l'ADSL.

Identité 
À partir du 22 septembre 2012, le bouquet Orange Cinéma Séries change de nom pour devenir OCS. Orange Ciné Choc devient donc OCS Choc.

Logos

Programmes diffusés

Séries télévisées 
Orange Cinéchoc possède les droits pour la diffusion exclusive de séries comme :

 The Walking Dead
 Justified
 Le Trône de fer
 Misfits
 Spartacus : Le Sang des gladiateurs
 Spartacus : Les Dieux de l'arène
 Spartacus : Vengeance

Films 
Orange Cinéchoc détient les droits de diffusion exclusive de films comme :

 Catwoman
 Cop Land
 Crows Zero II
 Dante 01
 Mimic
 The Faculty
 Vampires

Films d'animation 
Orange Cinéchoc détient également les droits de diffusion exclusive de films d'animation japonais comme :

 Appleseed
 Cowboy Bebop
 Paprika
 Steamboy
 Vexille 2077

Références

Lien externe 
 

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne de télévision en haute définition en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 2008